

Personnalités 
Vahé Godel (né 1931), un poète et un écrivain suisse de langue française
 Vahe-Andre Hekimyan, peintre d'origine arménienne 
Vahé Katcha (1928-2003), un écrivain, scénariste et journaliste français d'origine arménienne
Vahé Tadevosyan (né 1983), un footballeur arménien
Vahe Vagmurian (né 1971), un joueur de football arménien

Prénom masculin